Koneffke ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Koneffke (1927–2008), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Jan Koneffke (* 1960), deutscher Schriftsteller